

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe
 Kotówka – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Jeżewo
 Kotówka – część wsi Łapanów w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Kotówka – przysiółek wsi Kasina Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Kotówka – część wsi Palcza w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów
 Kotówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Hajnówka
 Kotówka – część wsi Sudół w woj. świętokrzyskim w pow. ostrowieckim w gminie Bodzechów

Miejscowości na Ukrainie 
 Kotówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie husiatyńskim
 Kotówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie andruszowskim

Miejscowości na Białorusi 
 Kotówka – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.
 Kotówka – górny bieg rzeki Kasinianka

Inne 
 Kotówka – niewielki strumień na Kotowie, w Poznaniu, dopływ Strumienia Junikowskiego

Zobacz też 
 Kotówek